

Населені пункти та їхні частини

 Черніхув — гміна в Краківському повіті Малопольського воєводства
 Черніхув — гміна в Живецькому повіті Сілезького воєводства
 Черніхув — село в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Черніхув — село в гміні Черніхув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Черніхув — село в гміні Черніхув Живецького повіту Сілезького воєводства
 Черніхув — частина села Бжезінка в гміні Освенцим Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Черніхув — лісова осада в гміні Лаґув Свебодзінського повіту Любуського воєводства

Примітки